John Stewart kan syfta på:

John Stewart Bell, fysiker.
John Wolcott Stewart, amerikansk politiker.
Jackie Stewart, egentligt namn John Young Stewart, racerförare.
Robert III av Skottland, som innan han blev Skottlands kung var känd som John Stewart, earl av Carrick.
John Stewart av Bonkyll, skotsk adelsman.
John Stewart (musiker)
John Stewart, seriefigurer som är känd som Green Lantern

Se även
Jon Stewart